Кубок наций Персидского залива по футболу 1982 года — 6-й розыгрыш Кубка. Турнир проходил с 19 марта по 4 апреля на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби.

Схема проведения 
Все участники проводили друг с другом по одному матчу. За победу даётся два очка, за ничью — одно. Сборная, набравшая в этих встречах наибольшее количество очков, становится победителем Кубка наций Персидского залива.

Выход Ирака из турнира 
После матча с хозяевами турнира сборной ОАЭ сборная Ирака отказалась от дальнейшего участия в турнире. Результаты всех сыгранных матчей были аннулированы.

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  — организатор
 
 
 
  Оман
 
  — действующий обладатель, отказался от участия по ходу турнира

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
3 мяча:

  Ибрахим Зуваид
  Юсеф Суваид

  Салим Халифа

  Маджид Абдулла

2 мяча:

  Хамад Мухаммед

  Юсеф Шареда

  Фахад Хамес

1 мяч:

  Шакер Абдулджалиль
  Фуад Бушегир
  Халиль Шуваир
  Хасан аль-Гази
  Мухаммед Афифа
  Бадер Биляль
  Мансур Муфта

  Халид Салман
  Абдулазиз аль-Анбери
  Нассер аль-Ганем
  Мухаммед аль-Мавваш
  Муаяд аль-Хаддад
  Сами аль-Хашаш
  Мухаммед Салим Хамдун

  Салим Худаид
  Салим Джаман
  Нассер Хамдан
  Усман Марзуг
  Джамаль Фархан
  Иса Хамдан

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1982
1980-е годы в ОАЭ
Футбол в Азии в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Международные соревнования по футболу в ОАЭ